S97, S-97 ou S.97 est un sigle qui peut faire référence à :
 Ecrasement de la de la cheville et du pied, d'après la classification internationale des maladies ;
 Les Préludes (S.97), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 Sikorsky S-97 Raider, un hélicoptère américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres